Ел Виверо има више значења:

 Ел Виверо (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Виверо (Фронтера), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Виверо (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Виверо (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Виверо (Сучијапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Виверо (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Виверо (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Виверо (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Виверо (Запотитлан де Вадиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Виверо, Ранчо Вијехо (Уискилукан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Виверо (Тамазулапам дел Еспириту Санто), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Виверо (Текискијапан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Виверо, Ехидо Маргаритас (Соледад де Грасијано Санчез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Виверо (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Виверо (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Виверо (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Виверо (Ла Антигва), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Виверо (Гвадалупе), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику